2016
Европско првенство у фудбалу 2016.

Квалификације за Европско првенство у фудбалу 2016, које се одржавало од 10. јуна до 10. јула 2016. године у Француској, почеле су у августу 2014. године и трајале до новембра 2015. године.
У квалификацијама су учествовале 53 репрезентације, подељени у 9 група. Домаћин првенства, Француска, директно се квалификовала на завршни турнир.

Жребање квалификационих група одржано је 23. фебруара 2014. у Ници.

Две првопласиране екипе из свих група, те најбоља трећепласирана екипа директно су се квалификовале на Европско првенство, док су осталих осам трећепласираних екипа у баражу су одлучиле за још четири места на првенству.

Жреб 
Жреб је одржан 23. фебруара 2014.

Резиме

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години
 <div id="3">3 као Чехословачка,
 <div id="4">4 као Западна Немачка,
 <div id="5">5 као Совјетски Савез,
 <div id="6">6 као Заједница независних држава.

Први круг 
 Сва времена су по средњеевропском времену

Групе

Група А

Група Б

Група Ц 

Првобитно је Гибралтар био жребован у групи Ц, али је помјерен у групи Д због тога што Шпанија не жели да игра против Гибралтара због проглашења независности.

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Бараж

Табела трећепласираних репрезентација 

Табела је приказивала тренутне трећепласиране из свих група. Најбоља трећепласирана се директно пласирала на Европско првенство, док остале трећепласиране се такмиче у баражу. Утакмице са шестопласираном из својих група (осим групе И пошто ту има пет репрезентација) несу рачунате.

Жреб за бараж је одржан у Ниону 18. октобра 2015. године у 11:20 по срдњеевропском времену. У складу са свјетским рангом ФИФE репрезентације су подјељене у два шешира:

Учесници баража

Резултат баража

Утакмице баража

Стрелци 

3 гола

  Златан Ибрахимовић

2 гола

  Џонатан Вотерс

  Андриј Јармоленко

1 гол

  Един Џеко
  Јаник Вестергард
  Јусуф Повлсен
  Николај Јоргенсен

  Роби Бреди
  Ласло Клајнхајслер
  Тамаш Прискин
  Маркус Хенриксен

  Боштјан Цесар
  Јевхен Селезњов
  Емил Форсберг

Аутогол

  Маркус Хенриксен (против Мађарске)

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 УЕФА Еуро 2016
 УЕФА Еуро 2016 квалификације

Европско првенство у фудбалу 2016.
Квалификације за Европско првенство у фудбалу 2016.